Andrew Matthews (ur. 1815, zm. 1897) – brytyjski duchowny i entomolog
 Andrew Matthews (ur. 1984) – brytyjski sportowiec – lekkoatleta (sprinter), a później bobsleista